Stearophora är ett släkte av svampar. Stearophora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Stearophora